è un film del 1985 diretto da Takami Akai.

È un fan film tokusatsu Kaijū girato in 16 mm dalla Daicon Films (ora Gainax). Realizzato nel dicembre 1985, fu il prodotto più lungo del collettivo (circa 72 minuti), nonché il più pubblicizzato; riscosse un successo tale che Bandai/Emotion ne curò un'edizione home video. Fu infine un'opera importante nel far partire la carriera dell'effettista speciale (e poi regista) Shinji Higuchi.

Trama
Questo film era l'epica parodia di Daicon di molti  daikaiju e presentava una versione più biomeccanica del mitico serpente a otto teste, Orochi. Esso venne creato dagli alieni, che avevano invaso la Terra in tempi antichi. 2000 anni dopo, essi inviano nuovamente Orochi per distruggere il Giappone e il resto del mondo. Solo una squadra delle Forze di autodifesa giapponesi e uno scienziato possono distruggerlo.

Note

Collegamenti esterni